Колосницин Владимир Васильевич (27 октября 1954, Хабаровск) — российский архитектор, руководитель Мастерской № 7 ГУП «Моспроект-2» имени М. В. Посохина. 

Известен проектированием новых зданий (так называемых «муляжей») на месте снесённых памятников архитектуры: гостиницы Москва, Военторга на Воздвиженке и других. Назывался в числе «мастеров» «лужковского стиля» в архитектуре Москвы.

Биография

Проекты и постройки в Москве 

 Административное здание «Совмортранс» (1994, Рахмановский переулок, 4, стр. 1);
 Храм Живоначальной Троицы на Борисовских прудах (2004, Каширское шоссе, 61);
 Торгово-офисный центр на месте снесённого Военторга (2008, ул. Воздвиженка, 10);
 Гостиница на месте снесённой гостиницы «Москва» (2009, Манежная площадь);
 Ресторан «Белый лебедь» на Чистых прудах;
 Гостиничный комплекс на месте снесённой усадьбы Алексеевых (улица Бахрушина, 11);
 Здание депозитария Музеев Московского Кремля на Боровицком холме (строительство начато в сентябре 2010 года, а уже в конце этого месяца остановлено решением исполняющего обязанности мэра Москвы В. И. Ресина).

Оценки построек архитектора 
Работы В. В. Колосницина неоднократно вызывали критику в прессе, так, например, историк архитектуры и архитектурный критик Г. Ревзин даже называл его «самым плохим архитектором Москвы». О здании ресторана «Белый лебедь», построенном на Чистых прудах по проекту Колосницина, Ревзин отзывался так:

Классическая тема — дворец над водоемом — предполагает изысканную легкую композицию. Чем, собственно, и был шестидесятнический ресторан «Джалтаранг» работы Ю. Шевердяева. Эта легкость показалась авторам недостаточно представительной. Возник мощный крупный объем, перегораживающий пополам Чистопрудный бульвар. Чистые пруды рядом с этим представительным объемом превратились в неопрятную мелкую лужицу. Автор, однако же, смутился своей серьёзностью и начал с ней бороться. Двумя путями: создал асимметричный фасад в абсолютно симметричной композиции бульвара и украсил его постмодернистским ордером, призванным продемонстрировать шутливость композиции.

Каждый, кто видел этот кособрюхий сарай, украшенный сосискообразными колоннами с капителями в виде гипсовых ведер, я думаю, должен был проклясть этого мастера.

Директор Государственного научно-исследовательского музея архитектуры им. А. В. Щусева Д. А. Саркисян о новом здании Военторга:

Вместо элегантного модерна, архитектурной гордости Москвы, возводится заурядное сооружение «в старинном стиле». Совмещение чудовищной трёхэтажной мансарды, круглого купола по новой московской моде и элементов модерна — вопиющая безвкусица, провинциальная гадость. Извините, других слов у меня нет. Но они и этих не понимают.

Архитектор К. Асс о «воссозданной» гостинице Москва:

Легко понять, что именно сложная композиция и керамический тимпан «Метрополя» «вдохновили» «Моспроект-2» на эту жалкую пародию. Но как же ужасна эта ошибка — заведомо понимая, что сравниться с «Метрополем» не удастся ни с финансовой, ни с артистической стороны, пытаться выступить контекстуально! Трудно себе представить больший провал. Мало того, что новый фасад нисколько не вяжется с воспроизведенной «Москвой», он ещё и архитектурно беспомощен до крайней степени.

По опросу ведущих московских архитекторов, проведённому в начале 2010 года журналом «Forbes», построенный В. В. Колоснициным в сотрудничестве со Стариковым А.Ф. торгово-офисный центр «Военторг» занял первое место в списке «самых уродливых зданий столицы».

Награды 
Награждён орденом преподобного Андрея Рублева III степени. За проектирование на месте снесённых Тёплых торговых рядов нового здания признан победителем юбилейного Конкурса на лучшую реставрацию, реконструкцию памятников архитектуры и других объектов историко-градостроительной среды г. Москвы за 2002 год.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Архитектурная мастерская Колосницина»

Архитекторы Российской Федерации
Архитекторы Москвы